Az ötös számú vágóhíd, Kurt Vonnegut regénye (1969)
 Az ötös számú vágóhíd, amerikai film Kurt Vonnegut azonos című regénye alapján (1972)